Rask är ett svenskt efternamn som använts som soldatnamn, men det förekommer även i andra länder i Norden. Den 31 december 2013 var 2000 personer med efternamnet Rask bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Rask
 Fanny Rask (född 1991), ishockeyspelare
 Gertrud Rask (1673–1735), norsk humanitär arbetare, hustru till grönlandsmissionären Hans Egede 
 Grethe Rask (1930–1977), dansk läkare verksam i Kongo
 Gustaf Rask (1921–2002), präst
 Hans-Lennart Raask (född 1943), musiker och kompositör
 Joonas Rask (född 1990), finländsk ishockeyspelare
 Karl Rask (1911–1994), politiker
 Lars Rask (1946–2018), medicinsk kemist och professor
 Ola Rask (född 1940), politiker, socialdemokrat
 Peo Rask (född 1958), poet
 Rasmus Rask (1787–1832), dansk språkvetare
 Rose-Marie Rask (1931–1991), längdhoppare
 Sven Rask  (1781–1819), boktryckare och träsnittare
 Tuukka Rask (född 1987), finländsk ishockeymålvakt
 Victor Rask (född 1993), ishockeyspelare

Fiktiva personer
 Gustav Rask, huvudperson i Vilhelm Mobergs roman Raskens
 Åke Raask (född 1948), sångare och underhållare, rollfigur skapad av Carl-Johan Sundberg

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn